Chucuito bezeichnet:

 Lago Chucuito („großer See“), den nördlichen Teil des Titicacasees
 Chucuito (Puno), Ortschaft im Distrikt Chucuito (Provinz Puno, Region Puno) in Süd-Peru
 Distrikt Chucuito, Distrikt in der Provinz Puno (Region Puno) in Süd-Peru
 Provinz Chucuito, Provinz in der Region Puno in Süd-Peru